(El) Parnaso español, es el nombre de varias obras importantes para el arte español y la literatura española:
El Parnaso español de madrigales y villancicos, de Pedro Ruimonte (1614)
El Parnaso español, monte en dos cumbres, dividido con las nueve musas castellanas, de Francisco de Quevedo (1648)
El Parnaso español pintoresco laureado, de Antonio Palomino (1715)
Parnaso Español: Colección de poesías escogidas de los más célebres poetas castellanos, de Juan José López de Sedano (1768)

Un precedente de varias de las anteriores fue el Viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes (1614).